Muzika (z lat. ars musica, hudba) může znamenat:

 hovorově hudba
 Cimbálová muzika
 Česká muzika (společnost), vydavatelství populární hudby
 Dudácká muzika
 Muzika CS, TV kanál s retro hudbou
 Muzika (píseň, Karel Gott) – Muzika, píseň zpěváka Karla Gotta
příjmení
 František Muzika (1900–1974), český malíř, ilustrátor, typograf a scénograf, profesor UMPRUM
 Jan Muzika (1832–1882), český železniční stavitel a podnikatel
 Jaroslav Muzika (1915–1984), major letectva RAF, československý generál
 Josef Muzika (1894-1982), český houslista a hudební pedagog

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení